Csehország
 Budyně, település a Strakonicei járásban
 Budyně nad Ohří, település a Litoměřicei járásban